Yoshihisa peut faire référence à : 
 Yoshihisa Kitatsuji (1948-), peintre, dessinateur, sculpteur japonais ;
 Ashikaga Yoshihisa (1465-1489), shogun Ashikaga de l'époque de Muromachi au Japon ;
 Kitashirakawa Yoshihisa (1847-1895), second chef de la famille Kitashirakawa, une branche collatérale de la famille impériale japonaise ;
 Yoshihisa Taïra (1937-2005), compositeur japonais naturalisé français ;
 Shimazu Yoshihisa (1533-1611), daimyō de la période Sengoku du Japon ;
 Yoshihisa Yoshikawa (1936-2019), tireur sportif japonais ;
 Amago Yoshihisa (1540-1610), daimyō de la province d'Izumo du Japon féodal ;
 Yoshihisa Yamamoto (1950-), scientifique et ingénieur japonais ;
 Yoshihisa Ishida (1944-), athlète japonais, spécialiste du lancer du poids et du lancer du marteau.

Homonymie de patronyme